Eschlikon kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Eschlikon, Thurgau, kommun, 
 Eschlikon, Zürich, ort,